Дагур Бергюрусон Эггертссон (, род. 19 июня 1972, Рейкьявик) — исландский политик, действующий мэр Рейкьявика с 2014 года. Заместитель председателя Социал-демократического альянса (2009—2013). Впервые избран в городской совет Рейкьявика на выборах 2002 года и стал мэром 16 октября 2007 года. Дагур получил формальное образование врача, однако он также имеет степень магистра в области прав человека и международного права Лундского университета в Швеции.

Биография 
Дагур Бергюрусон Эггертссон родился 19 июня 1972 года в Осло, Норвегия. Он вырос в районе , Рейкьявик. Сын ветеринара Эггерта Гуннарссона, и биохимика Бергдоры Йонсдоттир.

Профессиональная карьера 
Во время учёбы в Исландском университете он был председателем студенческого совета в 1994—1995 годах и управляющим директором Исландского студенческого инновационного фонда в 1995—1996 годах. В 1995—1998 годах Дагур работал на Первом канале Исландского национального радио, снимая программы. Он является автором трёхтомной биографии бывшего премьер-министра Стейнгримюра Херманнссона, над которой он работал в 1998—2000 годах.

С 2000 по 2004 год Дагур работал в различных отделениях . В 2000 году он работал фельдшером. Летом 2001 года он работал врачом в поликлинике Исафьордур, а затем вернулся в Landspitali и в 2002 году работал в отделении микробиологии. В 2005—2007 годах он читал лекции по общественному здравоохранению в .

Политическая карьера 
Впервые Дагур был избран в городской совет Рейкьявика в мае 2002 года в качестве независимого кандидата от четырёхпартийной коалиции Reykjavíkurlistinn. В 2004—2006 годах был председателем градостроительного совета.

В октябре 2007 года Дагур стал мэром Рейкьявика, но был вскоре смещён с этой должности, когда один из его сторонников в городском совете Рейкьявика, , перешёл на другую сторону и сформировал новое большинство с оппозиционной партией, став мэром.

В 2009—2013 годах Дагур был заместителем председателя Социал-демократического альянса.

В 2010—2014 годах Дагур сформировал большинство горсовета с политической силой мэра Рейкьявика Йона Гнарра «Лучшая партия», став председателем Исполнительного совета города.

31 мая 2014 года Социал-демократический альянс в Рейкьявике с Дагуром в качестве ведущего кандидата получил наибольшее количество голосов в городской совет Рейкьявика на . 16 июня 2014 года Дагур стал мэром Рейкьявика.

Личная жизнь 
Дагур женат на докторе Арне Дёгг Эйнарсдоттир. У них четверо детей.

Примечания 

Мэры Рейкьявика
Микробиологи Исландии
Члены Городского совета Рейкьявика